Ativa FM é uma emissora de rádio Brasileira com sede na cidade de Porto Velho, Rondônia e opera na frequência de 107,9 MHz em FM.

História 
A emissora é administrada pela Fundação Toledo Prado. A rádio está no ar 24 horas por dia ao vivo, com muita música e foco em dicas culturais e saúde. A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá, é o seu programa jornalístico de destaque.

Principais programas 
 Tribuna do Povo
 Rota Musical
 Coração Sertanejo
 Programa do Marcão
 Muito Mais Cultura
 Pop Mix
Samba na Cultura
O Domingo é Nosso

Ligações externas 
 
 Facebook da Cultura FM

Estações de rádio do Brasil
Estações de rádio de Rondônia